Janji Matogu (Dolok), een plaats in Indonesië
Janji Matogu (Onan Runggu), een plaats in Indonesië
Janji Matogu (Bukit Malintang), een plaats in Indonesië
Janji Matogu (Pahae Julu), een plaats in Indonesië
Janji Matogu (Lubuk Barumun), een plaats in Indonesië
Janji Matogu (Portibi), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing